Persing steht für
Persing, Dorf im Kreis Osterode in Ostpreußen, seit 1945: Brzeźno Łyńskie, Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
Beiname von Sebastian von Pötting (1628–1689), Fürstbischof von Passau.